Sprachenstreit steht für
 den belgischen Sprachenstreit, siehe Flämisch-frankophoner Konflikt
 den böhmischen Sprachenstreit, siehe Böhmischer Sprachenkonflikt
 den färöischen Sprachenstreit, siehe Färöischer Sprachenstreit
 den finnischen Sprachenstreit, siehe Finnische Sprachenpolitik
 den griechischen Sprachenstreit, siehe Griechische Sprachfrage

 Methodenstreit (Gehörlosensprache)
 den Sprachenstreit um ein Standardschriftdeutsch, 
siehe z. B. Augustin Dornblüth#Rolle im barocken Sprachenstreit oder Johann Christoph Gottsched#Rolle im barocken Sprachenstreit 
mit dem Ende der Oberdeutschen Schreibsprache für die Oberdeutschen Dialekte

Siehe auch: